

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione scozzese e nella seconda divisione inglese.

Nazionale
Nel 2009 ha giocato due partite del Mondiale Under-20.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 3 maggio 2016.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi